Аројо Кокораке има више значења:

 Аројо Кокораке (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Аројо Кокораке, Ладриљера (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику